Rio Dulce peut faire référence à différents cours d'eau : 
 Río Dulce ou Río Salí, une importante rivière du centre-nord de l'Argentine;
 Rio Dulce, un cours d'eau du Guatemala débouchant en mer des Caraïbes;
 Rio Dulce, un cours d'eau de la Province de Guadalajara en Espagne;
 Rio Dulce, un cours d'eau à La Romana (République dominicaine);
 Rio Dulce au Mexique.

Peut aussi faire référence à :
 Rio Dulce, un village et complexe touristique du Honduras;
 Parque Naturel del Barranco del Río Dulce en Espagne;
 Rio Dulce (Livingston), une localité de l'état de Livingston au Guatemala.
Homonymie en géographie